Луостари:

 Луостари — посёлок (военный городок) в Печенгском районе Мурманской области.
 Луостари — военный аэродром в Мурманской области, расположенный на западной окраине посёлка Корзуново.
 Луостари — железнодорожная станция Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.
 Луостари — населённый пункт (тип: железнодорожная станция), посёлок при станции Луостари в Печенгском районе Мурманской области.